Bernig ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bernig (* 1957), deutscher Politiker (Die Linke)
 Herbert Bernig (1931–2020), deutscher Offizier, Konteradmiral der Volksmarine
 Jörg Bernig (* 1964), deutscher Erzähler und Lyriker